Ма́льборо (, Marlborough) — англоязычные топонимы и испанская фамилия (дворянский род).

Титул 
 Герцог Мальборо — титул в Англии. Назван по старинному окружному центру с правом ярмарки городу Мальборо в графстве Уилтшир.
  — титул в Англии. Назван по старинному окружному центру с правом ярмарки городу Мальборо в графстве Уилтшир.

География 
 Марлборо (Уилтшир) () — старинный город в Англии, в честь которого названо множество других населённых пунктов и установлены английские  и герцогский титулы.
 Марлборо — регион Новой Зеландии.
  — город в штате Массачусетс, США.
 Марлборо — административно-территориальный округ в штате Южная Каролина, США.
  — деревня в штате Миссури, США.

Другое 
 Марлборо (музыкальная школа)
 Marlboro — марка сигарет.
 HMS Marlborough — ряд кораблей британского королевского флота названных в честь герцога Мальборо.
 Галерея Мальборо — художественная галерея в Нью-Йорке.